Loi Besson peut désigner trois lois françaises :
 les lois qui portent le nom de Louis Besson :
 la Loi visant à la mise en œuvre du droit au logement de 1990, dite loi Besson I ;
 la loi relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage de 2000, dite loi Besson II ;
 la loi qui porte le nom d'Éric Besson : loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité de 2011.

Homonymie